Cano kan som auktorsförkortning betyda:

 María J. Cano
 Josep Cano

Robotskapade auktorsförkortningar